Godard může být:

 Jean-Luc Godard (1930 – 2022) – francouzský filmový režisér
 Agnès Godard (* 1951) – francouzská kameramanka
 Benjamin Godard (1849 –1895) – francouzský houslista a skladatel
 Eric Godard (* 1980) – kanadský hokejista

Externí odkazy